Perforations est la soixante-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Kartz, un cerveau criminel, compte braquer les distributeurs automatiques d'une banque. Il envoie Tondu sur une fausse piste pour que la police ne l'écoute plus, et il met en scène le faux enlèvement d'un jeune prodige de l'informatique pour gagner sa confiance en le "libérant". Puis il lui raconte que Tif et Tondu sont des trafiquants de devises. Le garçon trompé et flatté d'être ainsi utile à celui qu'il croit être un policier, décode pour Kartz les instructions de paiement de la banque.

Tif et Tondu retrouvent cependant leur faux indicateur, mais ils échouent à le suivre jusqu'à Kartz. Dépités, ils se rabattent sur une soirée en charmante compagnie.

Kartz se branche sur un câble de la banque et, à l'aide de ses codes, autorise des versements énormes à ses hommes munis de fausses cartes de crédit. Cependant, le garçon-prodige découvre alors par la presse, que Kartz lui a menti. Il va prévenir Tif et Tondu qui parviennent à arrêter Kartz et sa bande.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Kartz et ses hommes
 Le jeune prodige (anonyme)

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982